Система образования — модель, объединяющая институциональные структуры (школа, университет, дошкольные образовательные учреждения, дополнительное образование, колледжи, другое), основной целью которых является образование обучающихся в них.

В России 
 Система образования в России:
 Образование в Древней Руси
 Образование в Российской империи
 Образование в СССР
 Образование в Российской Федерации
 Дошкольное образование в России

В иных государствах 
 Образование в Австрии
 Образование в Болгарии
 Образование в Дании
 Образование в Люксембурге
 Образование в Финляндии
 Образование в Швейцарии
 Система образования Великобритании
 Система образования США
 Система образования в Эстонии
 Структура образования на Кипре
 Структура образования на Мальте

См. также 
 Болонский процесс
 Образование по государствам
 Дошкольное образование
 Среднее образование